Filip Koburg (1837–1905)
 Filip I Koburg